Граф (1821), князь (1832) Фабиа́н Вильге́льмович О́стен-Са́кен (Фабиан Готлиб фон дер Остен-Сакен; , Ревель — ) — русский генерал-фельдмаршал (с 1826 года), который прославился в заграничном походе 1813—1814 годов, командуя отдельным русским корпусом в составе Силезской армии прусского фельдмаршала Блюхера. В Отечественную войну 1812 года сражался на вспомогательном южном направлении.
Главнокомандующий 1-й армией (1818 — 1835).

Биография 
Родился 20 октября 1752 года в Ревеле, в Эстляндии.

Отец, барон Вильгельм Фердинанд Остен-Сакен, в чине капитана находился адъютантом при фельдмаршале графе Минихе. Мать Фабиана, урождённая фон Удам, была дочерью шведского майора. Полное написание фамилии фон дер Остен-Сакен, хотя часто в приказах назывался просто Сакен. При получении княжеского титула (в 1832 году) из его фамилии была убрана приставка фон-дер-Остен.

Барон Остен-Сакен первые годы своего детства провёл в бедности. В 14 лет записан подпрапорщиком в Копорский мушкетёрский полк. Действительную службу начал сержантом в 1767 году.

В 1769 году участвовал в блокаде Хотина. 7 сентября 1769 года за боевые отличия произведён в прапорщики и переведён в Нашебургский мушкетёрский полк.

Участвовал в военных действиях против турок в 1771—1772 годах под знамёнами генерала Суворова и против польских конфедератов в 1770—1773 годах.

В 1785 году переведён капитаном в Сухопутный шляхетный кадетский корпус. В 1786 году получил чин майора и в тот же день переименован в подполковники.

В 1790 году участвовал в штурме Измаила под началом генерала Суворова.

10 августа 1792 года произведён в полковники. В 1793 году переведён в Черниговский мушкетёрский полк. Участник подавления восстания Костюшко в 1794 году, награждён за бои золотой шпагой с надписью «За храбрость».

28 сентября 1797 года произведён в генерал-майоры и назначен шефом Екатеринославского гренадерского полка. 11 июля 1799 года получил чин генерал-лейтенанта.

Участвовал в неудачном для русской армии Швейцарском походе. В 1799 году, прикрывая отступление корпуса генерала Римского-Корсакова в сражении при Цюрихе, ранен пулей в голову и взят в плен французским генералом Массеной. В 1801 году освобождён и получил назначение шефом Петербургского гренадерского полка.

В войне с Наполеоном 1806-1807 годов, командуя дивизией в армии Л. Л. Беннигсена, принимал участие в сражениях под Пултуском и Прейсиш-Эйлау, но вскоре за тем был обвинён главнокомандующим в ослушании, отдан под суд и в течение 5 лет проживал в Петербурге, в крайней нужде.

В 1812 году по высочайшему повелению следствие по делу Остен-Сакена было прекращено, и он отправлен в армию Тормасова командиром корпуса. Участвовал в Волковысском сражении против корпусов Ренье и Шварценберга, не допустив преследования неприятелем 3-й армии Чичагова.

Отличился во время заграничного похода русской армии против Наполеона 1813—1814 годов; командовал корпусом (более 50 тыс. чел.) в составе Силезской армии. Отличился в сражении при Кацбахе, где командовал правым крылом армии. В тот же день 14 августа 1813 года произведён в генералы от инфантерии. За взятие Галльского предместья во время «Битвы народов» при Лейпциге награждён орденом Св. Георгия 2-й степени. В 1814 году за бои при Бриенн-ле-Шато и Ла-Ротьере удостоен ордена Св. Андрея Первозванного. В феврале 1814 года корпус под командованием Остен-Сакена потерпел поражения от Наполеона в сражениях при Монмирале и при Шато-Тьерри.

После занятия союзниками Парижа 19 марта 1814 года был назначен губернатором города и успел заслужить расположение обывателей. В июне, когда управление было передано местным властям, оставил пост губернатора Парижа. Город поднёс ему, в знак признательности, карабин, пару пистолетов и золотую шпагу, осыпанную бриллиантами, на одной стороне коей было начертано: «Город Париж генералу Сакену». В определении, на основании которого это оружие было поднесено нашему полководцу, сказано, что «он водворил в Париже тишину и безопасность, избавил его от излишних расходов, покровительствовал присутственным и судебным местам, и что жители, благодаря бдительности его, могли предаваться обыкновенным своим занятиям и почитали себя не в военном положении, но пользовались всеми выгодами и ручательствами мирного времени».

В 1815 году Сакен участвовал во вторичном походе русских войск во Францию (в связи с возвращением Наполеона к власти), командуя 3-м пехотным корпусом в Варшаве, который вошёл в состав армии генерал-фельдмаршала Барклая-де-Толли.

По возвращении в Россию командовал пехотным корпусом, затем с 1818 года 1-й армией после смерти прежнего командующего — Барклая-де-Толли; в 1818 году назначен членом Государственного совета. 8 апреля 1821 года получил титул графа.

В день своего коронования ( 1826) Николай I прислал Остен-Сакену фельдмаршальский жезл.

В 1831 году Остен-Сакен, имевший тогда свою главную квартиру в Киеве, сразу подавил беспорядки, начавшиеся в Малороссии (Киевская, Подольская и Волынская губернии) вследствие польского восстания 1831 года, за что в ноябре 1832 года получил княжеское достоинство Российской империи. В 1835 году вышел в почётную отставку за упразднением 1-й армии. После отставки жил в Киеве.

Скончался 7 апреля 1837 года в возрасте восьмидесяти пяти лет и похоронен в Киево-Печерской лавре, на монастырском кладбище около церкви Рождества Богородицы на Дальних пещерах (могила сохранилась).

По воспоминаниям Е. Ф. Брадке, граф Остен-Сакен «был человек большого ума и отличных военных познаний. Он не был женат, но имел много незаконных детей и был в нравах своих вообще грязноват».

Воинские звания 

 Подпрапорщик (18.10.1766)
 Сержант (08.04.1767)
 Прапорщик за отличие при штурме Хотина (07.09.1769)
 Подпоручик (01.01.1770)
 Поручик (01.01.1773)
 Капитан (21.04.1777)
 Майор (07.01.1785)
 Подполковник (13.11.1786)
 Полковник (20.08.1794)
 Генерал-майор (28.09.1797)
 Генерал-лейтенант (11.07.1799)
 Генерал от инфантерии за отличие (30.08.1813)
 Генерал-фельдмаршал (22.08.1826)

Награды 
российские:
 Орден Святого Владимира 4 ст. с бантом — за бои с турками (1789)
 Золотая шпага «За храбрость» — за бои с поляками под Вильно (1794)
 Орден Святого Георгия 4-кл. (№ 948 по списку Степанова — Григоровича) (26.11.1792)
 Орден Святой Анны 1-й ст. — за отличную службу (22.05.1804)
 Орден Святого Владимира 2-й ст. большой крест — за Прейсиш-Эйлау (08.04.1807)
 Орден Святого Александра Невского — за бои в Польше (29.03.1813)
 Орден Святого Георгия 2-й кл. — «За отличие в сражениях под Лейпцигом 4-7-го октября 1813 года» (08.10.1813, № 56)
 Серебряная медаль «В память Отечественной войны 1812 года» (1814)
 Знак отличия «За XXXV лет беспорочной службы» (22.08.1828)
 Знак отличия «За LV лет беспорочной службы» (22.08.1830)
 Орден Святого Владимира 1-й ст. — за долговременную службу (22.09.1830)
 Портрет императора Николая I с алмазами для ношения на груди (01.07.1831)
Орден Святого Андрея Первозванного — за сражение с Наполеоном под Бриенн-ле-Шато и Ла-Ротьере (19.05.1814)
 Золотая шпага «За храбрость» с алмазами

иностранные:
 Прусский Орден Красного орла (1807)
 Прусский Орден Чёрного орла (1813)
 Австрийский Военный орден Марии Терезии 2-й ст. (1814)
 Французский Орден Святого Людовика 1-й ст. (1814)
 Французский Орден Военных заслуг 1-й ст.
 Французская золотая шпага «Март 1814 года — город Париж генералу Сакену» с бриллиантами (18.05.1814)

Примечания

Ссылки 

 
 Остен-Сакен Фабиан Вильгельмович фон дер , по Биографическому энциклопедическому словарю, Москва, 2003
 Фабиан Вильгельмович Остен-Сакен, биография на www.museum.ru 
 
 
 

Фабиан
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Члены Государственного совета Российской империи
Участники Русско-турецкой войны (1768—1774)
Участники Русско-турецкой войны (1787—1791)
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Похороненные в Киево-Печерской лавре